Левицки () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Левицки, Карой (1885—1978) — венгерский гребец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Левицки, Оскар (род. 1992) — шведский футболист, полузащитник, клуба «Мальмё» и сборной Швеции.
 См. также 
 Левицкий